

Personnalités
André Jubelin (1906-1986), amiral français.
Jean Jubelin (1787-1860), administrateur colonial et homme politique français.
 Pierre Jules Joseph Jubelin (1914-2016), général de brigade français.

Homonymie de patronyme